Syntheciidae är en familj av nässeldjur. Syntheciidae ingår i ordningen Leptothecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Syntheciidae 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Syntheciidae